Angren bezeichnet:

 Angren (Fluss), einen Fluss in Usbekistan
 Angren (Usbekistan), eine Stadt in Usbekistan
 den Kreis Ngamring (昂仁县; Pinyin: Ángrén Xiàn) im Regierungsbezirk Xigazê des Autonomen Gebiets Tibet der Volksrepublik China
 den Fluss Isen der Phantasiewelt Mittelerde; sowohl das elbische Angren als auch das westronische Isen bedeuten eiserner Fluss